Sezon 1951/1952 klubu AS Roma.

Sezon 
Nowym trenerem klubu został Gipo Viani, który wprowadził Romę do Serie A (punkt przewagi nad drugą w tabeli Brescią Calcio).

Rozgrywki 
 Serie B: mistrzostwo, awans do Serie A.

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach